Shantipur (India), een stad met meer dan 100.000 inwoners in India
Shantipur (Mechi) ook Santipur, een dorpscommissie in het district Ilam, zone Mechi in Nepal
Shantipur (Janakpur), een dorpscommissie in het district Dhanusa, zone Janakpur in Nepal
Shantipur (Lumbini), een dorpscommissie in het district Gulmi, zone Lumbini in Nepal